Paulowitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Aljaksandr Paulowitsch (* 1988), weißrussischer Eishockeyspieler
 Weranika Paulowitsch (* 1978), weißrussische Tischtennisspielerin
 Wiktoryja Paulowitsch (* 1978), weißrussische Tischtennisspielerin